Димчо Апостолов Праматарски е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1859 година в неврокопското село Скребатно, тогава в Османската империя. В 1896 година е привлечен към ВМОРО. До 1903 година е ръководител на революционния комитет в Зърнево, Неврокопско. В 1903 година напуска Зърнево и през Скребатно заминава за Баня. По това време Стоян Мълчанков организира три чети – неговата, на Атанас Тешов и на Михаил Чаков. Праматарски става знаменосец в Мълчанковата чета, която на 30 август 1903 година, по време на Илинденско-Преображенското въстание, заминава за Пирин. С нея участва в боя при село Пирин на 31 август, в нападението на гарнизона в Обидим на Кръстовден, 14 септември, след това в сраженията при Арамийски бунар, Разложкото поле, Добро поле и Айгидик. Ранен и болен се оттегля в Самоков на лечение.

На 22 февруари 1943 година, като жител на Скребатно, подава молба за българска народна пенсия. Молбата е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Родени в Скребатно (Неврокопско)
Дейци на ВМОРО
Починали в Скребатно (Неврокопско)
Български знаменосци